Roots kan syfta på:

 The Roots – amerikansk hiphop-grupp
 Roots reggae – musikstil i kategorin reggae
 Roots (musikalbum) – från 1996 av det brasilianska metalbandet Sepultura
 Roots – en tv-serie, se Rötter (TV-serie)